inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce
 inflacja akademicka – proces spadku wartości tytułów zawodowych na rynku pracy
 inflacja kosmologiczna – hipoteczna faza szybkiego rozszerzania się wczesnego Wszechświata

 Zobacz też